Дургапу́р (, ) — город на востоке Индии, в штате Западная Бенгалия. В административном плане относится к  округа Бардхаман. Население — 581 409 чел. (по переписи 2011 года). Индустриальный центр, выстроенный по проекту архитекторов Джозефа Аллена Стайна и Бенджамина Полка, был создан по решению второго премьер-министра штата — Бидхана Чандры Роя. В Дургапуре расположен крупный , принадлежащий компании Steel Authority of India Limited.

География и климат 
Город расположен в 160 км на северо-запад от Калькутты на высоте 65 м. Вокруг простираются густые леса. Рельеф местности — холмистый.

Год чётко делится на два климатических сезона — дождливый и засушливый.

История 

Исторически этот регион не привлекал пристального внимания правителей местных государств ввиду своей труднодоступности и отсутствия плодородных почв. Даже когда в XVIII веке здесь были открыты залежи каменного угля, развитие региона шло крайне медленно. В то время эти земли принадлежали заминдару . С 1760 года заминдар правил, уже находясь в подчинённом положении по отношению к Британской Ост-Индской компании.

В середине XIX века, уже в период колониального господства англичан, когда через Дургапур была проложена железная дорога, путешественники описывали его как маленькую, ничем не примечательную станцию, на которой редко выходят пассажиры.

С середины XX века, после обретения Индией независимости, первый премьер-министр Джавахарлал Неру взял курс на преобразование страны из аграрной в промышленную державу. Начали строиться индустриальные центры по заранее спланированным проектам. При Бидхане Чандре Рое, втором премьер-министре Западной Бенгалии, началось активное строительство нового города Дургапура. К руководству проектом на стадии поиска наиболее подходящего места для строительства был привлечён известный реформатор и общественный деятель Индии . Архитекторами были выбраны американцы Джозеф Аллен Стайн и Бенджамин Полк. Одним из первых объектов стала . Был создан целый ряд компаний и предприятий — металлургический завод полного цикла (1960), завод по производству сплавов (1965), Durgapur Projects Ltd. (1961), Корпорация машиностроения и металлобработки, ACC-Vickers Babcock (позже ACC-Babcock, ныне Alstom Power Boilers Ltd.), Индийская корпорация по производству удобрений, Philips Carbon Black Ltd., Sankey Wheels, Bharat Ophathalmic Glass Ltd, Durgapur Cement Ltd. (ныне Birla Cement; 1975), Graphite India Ltd. (1967), Durgapur Chemicals Ltd. (DCL), Ispat Forging и многие другие.

Дургапур стал ярким примером удачного индо-британского экономического сотрудничества. На церемонии пуска первой доменной печи присутствовал первый президент Индии Раджендра Прасад. Город не раз посещал с визитами Джавахарлал Неру; была здесь и королева Великобритании Елизавета II.

Экономика 
Основу экономического роста составляют тяжёлая промышленность — металлургия, машиностроение, производство различных сплавов, химическая промышленность, производство удобрений. Также здесь добывают уголь, производят кирпичи и другие стройматериалы. Производимый здесь коксовый газ по газопроводу доставляют в Калькутту. Развита система ирригации.

Образование 
В городе действует целый ряд высших учебных заведений, многие из которых готовят кадры для различных промышленных специальностей. К их числу относятся, например, , , , , группа колледжей, связанных с . Также в городе работают Промышленный колледж, государственный колледж при  и музыкальная школа при  (Калькутта).

Население 
Численность населения Дургапура постоянно возрастает, что видно из приведённой ниже таблицы.

Примечания

Ссылки 

Города Западной Бенгалии